

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wieszki – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią
 Wieszki – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią

Białoruś 
 Wieszki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Biarozki (Biarozki)

Linki zewnętrzne